Чеберяки — село в Україні, Сумській області, Роменському районі. 
 Віра Чеберяк (фільм, 1917 року) — фільм 1917 року режисера Миколи Брешко-Брешковського.